Davidoff Swiss Indoors 2009 – tenisowy turniej ATP z cyklu Davidoff Swiss Indoors rozgrywany w dniach 2–8 listopada 2009 roku w Bazylei na kortach twardych w hali o puli nagród 1 755 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Szwajcarii